Лазинки — название населённых пунктов в России:

 Лазинки — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Лазинки — село в Спас-Деменском районе Калужской области.